Lo scandalo della Banca Romana – miniserie televisiva di Luigi Perelli (1977)
 Lo scandalo della Banca Romana – miniserie televisiva di Stefano Reali (2010)